Ви́ктор Никола́евич Ле́бедев: Лебедев, Виктор Николаевич (1883—1952) — генерал-майор, герой Первой мировой войны.
 Лебедев, Виктор Николаевич (1910—1976) — советский машиностроитель, директор «Мотовилихинских заводов», Герой Социалистического Труда.
 Лебедев, Виктор Николаевич — советский инженер-конструктор, лауреат Государственной премии СССР.
 Лебедев, Виктор Николаевич (род. 1988) — российский борец вольного стиля.